Евгений Викторович Бакланов (2 ноября 1972, Новокузнецк, Кемеровская область, РСФСР, СССР) — российский хоккеист, защитник, тренер.

Биография 
Родился в Новокузнецке Кемеровской области. Тренировался в спортивной школе «Металлург».

С 1990-х годов выступал за российские хоккейные клубы: Мотор (Барнаул), Металлург (Ачинск), Алтай (Барнаул), Шахтер (Прокопьевск), Металлург (Новокузнецк), Металлург (Серов), Сокол (Красноярск) и шведский клуб 2 лиги Шеллефтео. В 2008 году завершил карьеру игрока.

С 2019 года работал ассистентом главного тренера ХК «Динамо-Алтай» (Барнаул), а с сезона 2022/23 стал главным тренером.

Хоккейная карьера

Статистика 
Статистика выступлений Е. Бакланова за хоккейные клубы,:

Г = Голы; П = Голевые передачи; Г+П = Очки (Гол+пас); ШВ = Штрафное время.

Примечания

Ссылки 
 Статистика на сайте www.eurohockey.net
 Интервью газете «Алтайский спорт», 27 января 2008 г.
 Профиль на сайте r-hockey.ru

Хоккеисты России
Хоккейные защитники
Игроки ХК «Металлург» Новокузнецк
Игроки ХК «Шеллефтео»
Игроки ХК «Мотор» Барнаул
Игроки ХК «Металлург» Серов
Игроки ХК «Сокол» Красноярск
Игроки ХК «Динамо-Алтай»